Аксыйский район () — административная единица Джалал-Абадской области Киргизской Республики. Административный центр — город Кербен.

История 
Район образован как Таш-Кумырский район 29 октября 1935 года. 16 ноября 1942 года переименован в Джаны-Джольский район и носил это название до 6 марта 1992 года (также Джаныджолский район). Одновременно центр района был перенесён из Таш-Кумыра в селение Чон-Ак-Джол, переименованное при этом в Джаны-Джол. 29 октября 1958 года к Джаны-Джольскому району был присоединён Караванский район. Входил в состав Ошской области до 1990 года.

География 
Район расположен к северо-западу от областного центра — города Джалал-Абада, на высоте 1200 метров над уровнем моря, в северной окраине Ферганской долины.

Аксыйский район граничит с 4 районами (Янги-Курганский, Чартакский, Уйчинский и Уч-Курганский) Наманганской области Узбекистана. Протяжённость границы Аксыйского района с Республикой Узбекистан составляет 142 км.

На территории района (Западный Тянь-Шань) созданы и функционируют в настоящее время:
 Государственный природный парк Авлетим-Ата,
 Аркытский лесхоз (основан в 1939 году),
 Падышатинский государственный заповедник,
 Сары-Челекский государственный биосферный заповедник,
 Рязан-Сайский ботанический заказник,
 Джель-Тийбесский ботанический заказник,
 Балтыр-Ханский лесной заказник,
 Гидрогеологический заказник (памятник природы) «Скалы Кара-Джыгач», а также исторический памятник наскальных изображений (Таш-Кемюрская группа).

Население 
По данным переписи населения Киргизии 2009 года, киргизы составляют 107 447 человек из 113 010 жителей района (или 95,1 %), узбеки — 4802 человека или 4,2 %, русские — 305 человек или 0,3 %.

Административно-территориальное деление 
В состав Аксыйского района входят 11 аильных (сельских) округов:
 Авлетимский аильный округ — с. Авлетим;
  — с. ;
 Ак-Сууский аильный округ — с. Ак-Суу;
 Джаны-Джольский аильный округ — с. Джаны-Джол;
 Джерге-Талский аильный округ — с. Джерге-Тал;
 Кара-Джыгачский аильный округ — с. Кара-Джыгач;
 Кара-Сууский аильный округ — с. Кара-Суу;
 Кашка-Сууский аильный округ — с. Кашка-Суу;
 Кызыл-Тууский аильный округ — с. Кызыл-Туу;
 Кош-Дёбё аильный округ — с. Кош-Дёбё.
 Уч-Коргонский аильный округ - с. Нарын.

Спорные территории 
На отрезке государственной границы Аксыйского района с Узбекистаном имеются 8 спорных участков общей площадью 513 га. Неопределённость границ является основной причиной конфликтов между гражданами двух республик.

16-18 марта 2002 года в Аксыйском районе произошли столкновения между населением и правоохранительными органами. Одним из требований населения был отказ от ратификации соглашения 1999 года о киргизско-китайской государственной границе.

В последнее время в связи с низким материальным благосостоянием в районе происходит массовый отток населения на север страны, а также в Россию.

Примечания 

Джалал-Абадская область